Командование сил специального назначения () — формирование специального назначения сухопутных войск Италии. Представляет собой соединение бригадного размера, которое отвечает за обучение, подготовку, доктринальную и процедурную разработку, а также приобретение материальных средств армейских сил специального назначения. Оперативно Командование сил специального назначения подчинено Объединённому командованию сил специальных операций (Comando interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS)) вооружённых сил Италии. Командование сил специального назначения создано 19 сентября 2014 года в г. Пиза.

История 
Командование сил специального назначения сухопутных войск Италии было создано в сентябре 2013 года в Пизе в рамках более широкой реформы вооружённых сил 2012 года, проводимой тогдашним министром обороны адмиралом Джампаоло ди Паола. Бригадному генералу Николе Занелли было поручено организовать и ввести в действие новую структуру. Официальная церемония создания состоялась 19 сентября 2014 года.

До создания этого нового командования итальянская армия никогда не имела военного органа, предназначенного для управления её подразделений специального назначения. Командование вступило в полную силу в феврале 2014 года.

Состав 
Состав на 2020 год:
  4-й альпийский парашютно-десантный полк (4º Reggimento alpini paracadutisti) (г. Верона)
  9-й штурмовой парашютно-десантный полк «Кол Моски́н» (9º Reggimento d’assalto paracadutisti «Col Moschin») (г. Ливорно)
  185-й парашютно-десантный полк разведки и целеуказания (185º Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi) (г. Ливорно)
  28-й полк оперативной связи «Павия» (28º Reggimento Comunicazioni Operative «Pavia») (г. Пезаро)
 Учебный центр специальных операций (Centro Addestramento per le Operazioni speciali)
 Департамент поддержки специальных операций (Reparto Supporti alle Operazioni speciali)

Транспортную поддержку оказывает 3-й вертолётный полк специальных операций «Альдебаран» (3º Reggimento elicotteri per operazioni speciali «Aldebaran»), находящийся в составе Бригады армейской авиации сухопутных войск Италии.

Примечания 

Формирования специального назначения Италии‎
Вооружённые силы Италии
Воздушно-десантные формирования